Стакан воды:

 «Стакан воды» — пьеса Эжена Скриба.
 «Стакан воды» — телеспектакль Малого театра, запись  года. 
 «Стакан воды» — фильм по одноименной пьесе Эжена Скриба.
 «Стакан воды» — немецкий немой фильм 1923 года.

См. также 
 Теория стакана воды — взгляды на любовь и семью в первые годы советской власти, приписываемые Александре Коллонтай и Кларе Цеткин.